Lent puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Eslovenia 
 Lent, parte antigua de la ciudad de Maribor.

en Estados Unidos 
 Lent, municipio en el condado de Chicago, Minnesota;

en Francia 
 Lent, comuna en Ain;
 Lent, comuna en Jura;

en Países Bajos 
 Lent, localidad en Gelderland.

Apellido 
 Helmut Lent (1918-1944), piloto nocturno y as de la aviación alemán durante la Segunda Guerra Mundial.